Villeneuve kan avse:

Personer 
 Joseph Villeneuve de Janti (1868–1944), fransk entomolog
 Pierre-Charles de Villeneuve (1763–1806), fransk amiral

Geografi

Frankrike 

 Villeneuve, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villeneuve, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Villeneuve, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Villeneuve, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villeneuve, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-au-Chemin, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Villeneuve-d'Allier, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-d'Amont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-d'Ascq, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Villeneuve-d'Aval, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-de-Berg, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-de-Duras, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villeneuve-de-la-Raho, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-de-Marc, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-de-Marsan, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villeneuve-d'Entraunes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villeneuve-de-Rivière, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-d'Olmes, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-du-Latou, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-du-Paréage, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-en-Montagne, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-en-Perseigne, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Villeneuve-en-Retz, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Villeneuve-Frouville, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villeneuve-la-Comptal, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-la-Comtesse, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villeneuve-la-Dondagre, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-la-Garenne, departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-la-Guyard, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-la-Lionne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Villeneuve-l'Archevêque, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-la-Rivière, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-le-Comte, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-Lécussan, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-le-Roi, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-lès-Avignon, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-lès-Béziers, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-les-Bordes, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-lès-Bouloc, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-les-Cerfs, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-les-Corbières, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-les-Genêts, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-lès-Lavaur, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-lès-Maguelone, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-lès-Montréal, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-les-Sablons, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Villeneuve-Loubet, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villeneuve-Minervois, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-Renneville-Chevigny, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Villeneuve-Saint-Denis, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-Saint-Georges, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-Saint-Germain, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Villeneuve-Saint-Salves, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Villeneuve-sous-Charigny, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-sous-Dammartin, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-sous-Pymont, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-sur-Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villeneuve-sur-Auvers, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-sur-Bellot, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villeneuve-sur-Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villeneuve-sur-Conie, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villeneuve-sur-Fère, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Villeneuve-sur-Lot, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villeneuve-sur-Verberie, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Villeneuve-sur-Vère, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-sur-Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villeneuve-Tolosane, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Villeneuve-Saint-Nicolas, tidigare kommun, departementet Eure-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Villeneuve, Saône-et-Loire, tidigare kommun, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Villeneuve, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Villeneuve-au-Châtelot, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 La Villeneuve-au-Chêne, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Villeneuve-en-Chevrie, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 La Villeneuve-lès-Charleville, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 La Villeneuve-les-Convers, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Villeneuve-sous-Thury, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Italien 

 Villeneuve, Aostadalen,

Schweiz 

 Villeneuve, Vaud, ort och kommun, 
 Villeneuve, Fribourg, ort,